Relax je značka džusů polského výrobce Tymbark. Džus je vyráběn z různých druhů ovoce, zeleniny nebo exotického ovoce, jeho produkce probíhá i v České republice.

Historie firmy 
Historie značky začala v roce 2004, kdy americká obchodní společnost Walmart prodávala část své divize společnosti Maspex. V roce 2019 vlastnil ochrannou známku a celou společnost polský koncern Tymbark, který na českém trhu ovládá okolo 30 % trhu s džusy, limonádami, kašemi a marmeládami.

Konzumace 
Relax se pije samostatně nebo jako příměs alkoholických nápojů.

Příchutě 
 Ovocné příchutě: pomeranč, jablko, jahoda, broskev, hruška, grapefruit, ananas, malina, banán, kanadská brusinka, višeň.
 Ovocné příchutě kombinace: černý rybíz a mango, multivitamin, pomeranč a ananas, červený pomeranč a grapefruit, mandarinka a maracuja mango, mandarinka a pomeranč s dužinou, multivitamin a červené ovoce, jahoda a banán.
 Ovocné příchutě exotické: kaktus, mango, meloun, pomelo, granátové jablko, kokos, liči, limetka.
 Zeleninové příchutě: rajče.

Džusy